Geheimhoudingsverklaring - contract dat ervoor moet zorgen dat de ene partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt toegelicht door een andere partij niet kan gebruiken voor eigen doeleinden en deze informatie geheimhoudt. 
 Geheimhoudingsbeding (arbeidsovereenkomst) - overeenkomst in een arbeidsovereenkomst om geen vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie naar buiten te brengen